Michael Rohde (botanik) (1782-1812) – niemiecki botanik
 Michael Rohde (piłkarz) (1894-1979) – duński piłkarz
 Michael Rohde (szachista) (ur. 1959) – amerykański szachista
 Michael Rohde (kompozytor) (1684-1748) – niemiecki kompozytor barokowy